Het Noors voetbalelftal speelde in totaal tien interlands in het jaar 1990, waaronder drie duels in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde (1992) in buurland Zweden. De selectie stond onder leiding van Ingvar Stadheim, die na het duel tegen Hongarije (0-0) opstapte en werd opgevolgd door Egil Olsen.

Balans

Interlands

Statistieken

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1990

Noors voetbalelftal
1990